Kipsang ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Kipsang, kenianischer Mittelstreckenläufer
 David Kipsang (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Geoffrey Kipsang Kamworor (* 1992), kenianischer Langstreckenläufer, siehe Geoffrey Kamworor
 Joseph Kipsang (* 1962), kenianischer Langstreckenläufer
 Salim Kipsang (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 William Kipsang (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Wilson Kipsang (* 1982), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Sang